

Топоніми 
 Гайслер () — село в Канаді, у провінції Альберта, у складі муніципального району Флеґстаф.

Прізвище 

Га́йслер () — німецьке прізвище.

Персоналії 
 Карл Гайслер (1823—1878) — австрійський скрипаль і альтист.

Примітки 

Німецькі прізвища